Gunnar Möller kan syfta på bland andra:

* Gunnar Möller (1897–1953), svensk militär och diplomat
 Gunnar Möller (1928–2017), tysk skådespelare